Językoznawstwo:
 Alfabet arabski – alfabetyczne pismo używane do zapisu języka arabskiego
 Język arabski – język należący do południowej grupy języków semickich
 Geografia:
 Półwysep Arabski – półwysep w Azji Południowo-Zachodniej
 Osoby:
 Tomasz Arabski – dziennikarz i polityk